Das Adjektiv güst steht für:

 nichttragende Stuten und Kühe in der Zwischentragezeit

GÜST oder GÜSt steht für
 Grenzübergangsstelle, DDR-Bezeichnung, siehe Grenzübergang

Siehe auch:
 Guest

GUST